Leopold III d'Habsburg dit el Just o el Valent, (1 de novembre de 1351 - 9 de juliol de 1386), fou un noble pertanyent a la família Habsburg que fou arxiduc i duc d'Àustria, Estíria, Caríntia, Carniola (i comte de Tirol) de 1365 a 1379, i després només d'Estíria, Caríntia i Carniola (conjunt conegut com a Àustria Interior) de 1379 a 1386.

Vida 
Nascut a Viena, Leopold era el fill més petit d'Albert el Savi, i germà petit dels ducs Rodolf el Fundador, Frederic III i Albert III el de la Cua. La seva mare, Joanna de Pfirt, tenia 51 anys quan va donar a llum i va morir poc després.

En un primer moment va ser nomenat governador-administrador del comtat de Tirol i a la mort de Rodolf IV (Frederic III l'havia precedit en tres anys) el 1365, els dos germans que restaven, Albert III el del Cua i el mateix Leopold III] van exercir conjuntament el govern dels territoris dels Habsburg. Les relacions entre els dos germans van empitjorar amb els anys i pel tractat de Neuberg de 9 de setembre de 1379, es va procedir a la partició de les terres dels Habsburg, i Leopold es va quedar com a duc exclusiu d'Estíria (incloent Wiener Neustadt), Caríntia, Carniola (amb la marca Víndica), Gorízia, les possessions a Friül, el comtat de Tirol i l'Àustria Anterior. El 1368 va adquirir Friburg de Brisgòvia, l'any 1375 Feldkirch i el 1382 Trieste. El seu intent d'expandir les seves posicions a Suïssa i Suàbia se'n van anar en orris quan va morir a la batalla de Sempach el 1386.

El va succeir el seu fill gran Guillem. Altres fills foren Leopold, futur duc de l'Àustria Anterior, Ernest el de Ferro, futur duc d'Àustria Interior, i Frederic, futur duc d'Àustria Anterior

Família i fills 
Es va casar el 23 de febrer de 1365 amb Viridis Visconti (1352–1414), filla segona de Bernabé Visconti, senyor de Milà, i de Beatriu Regina della Scala, i van tenir els següents fills:

Guillem el Cortès
Leopold el Gros
Ernest el de Ferro
Frederic IV de la Bossa Buida
Elisabet (1378–1392)
Caterina (1385–?), Abadessa de Santa Clara a Vienna

Ancestres 

Arxiducs d'Àustria
Ducs d'Estíria
Ducs de Carniola
Ducs de Caríntia
Comtes de Tirol
Habsburg d'Àustria
Ducs d'Àustria Interior
Ducs d'Àustria Anterior
Morts a Suïssa
Morts en combat
Polítics vienesos